Plaats in Indonesië
 Kedungrejo (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kedungrejo (Nguntoronadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Kedungrejo (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kedungrejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kedungrejo (Balerejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kedungrejo (Jabon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kedungrejo (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kedungrejo (Malo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kedungrejo (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kedungrejo (Rowokangkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Kedungrejo (Waru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kedung Rejo (doorverwijspagina)